Die Ehrendivision 1946/47 war die 33. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Die Spielzeit wurde erstmals mit zwölf Mannschaften durchgeführt. Titelverteidiger Stade Düdelingen gewann den fünften Meistertitel in Folge. Am Saisonende mussten drei Klubs in die 1. Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1947
Fußballsaison 1946/47